Walter Bodmer (1896-1989), industriel et historien économique suisse ; 
 Walter Bodmer (1903-1973), peintre et sculpteur suisse ; 
 Walter Bodmer (1936- ), biologiste britannique d'origine allemande.